Франсиско Рикардо Террес Троис (; 3 сентября 1946, Каноас — 16 сентября 2020) — бразильский шахматист, международный мастер (1978), международный арбитр (1986).

Серебряный призёр чемпионатов Бразилии 1968, 1972, 1975 и 1978 гг. (в 1978 г. разделил 1—4 места, но по итогам дополнительного соревнования уступил чемпионский титул А. Сегалу; ещё одним участником дополнительного турнира был С. Брага, Г. ван Римсдейк отказался от продолжения борьбы). Бронзовый призёр чемпионатов Бразилии 1974 и 1981 гг.

В составе сборной Бразилии участник трёх шахматных олимпиад (1972, 1978 и 1982 гг.).

Участник межзонального турнира 1979 г. (после победы в зональном турнире 1978 г.). В зональном турнире 1975 г. разделил 3—4 места с О. Панно, но уступил место в межзональном турнире по дополнительным показателям.

Победитель международного турнира в Пирьяполисе (1977 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Бразилии
Международные арбитры по шахматам